О, счастливчик!:

 «О, счастливчик!» — кинофильм 1973 года.
 «О, счастливчик!» — кинофильм 2009 года.
 «О, счастливчик!» — телеигра, больше известная, как «Кто хочет стать миллионером?».

См. также